Рипон има више значења:
 Рипон (Калифорнија)
 Рипон (Висконсин)